Boxer peut faire référence à :

Nom commun 

 le boxer, une race de chiens
 un boxer, un type de moteur
 un boxer, un type de sous-vêtement
 un boxeur, en langue anglaise

Nom propre 
 Boxer, un fabricant de moto français, basé près de Toulouse.
 Boxer, un jeu d'arcade, une marque très connue LUTZ. Le but du jeu était de frapper le plus fort possible sur un pneu en forme de poire. (souvent présent dans les fêtes forraines et salles d'arcades).
 la Boxer, une bière produite par une brasserie de Lausanne 
 Le Boxer, un véhicule militaire blindé à roues pour le transport de troupes.
 Le Peugeot Boxer, un véhicule utilitaire de la marque Peugeot.
 Les Boxers de Bordeaux, club sportif de hockey sur glace girondin. 
 Boxers (Muay Thaï Chayia), un film thaïlandais de Kongkiat Khomsiri sorti en 2007. 
 Boxer, un album du groupe de rock indépendant The National.

Nom de famille 
 Nathan Boxer (1925-2009), ingénieur du son américain

Pseudonyme 
 Boxer, un graffiteur parisien membre du 156 All Starz.
 BoxeR, un joueur professionnel ou progamer sud-coréen du jeu vidéo StarCraft.
 Edu Boxer, un acteur pornographique gay.

Histoire 
 Révolte des Boxers (1899-1901), insurrection anti-impérialiste chinoise déclenchée par la société Poings de la justice et de la concorde, surnommée Boxers.

Homonymie de patronyme